EK est un code, qui signifie :
 Arménie, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,
 Danemark, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 Emirates, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 Guinée équatoriale, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2

EK est un symbole, qui désigne :
 Exakelvin, une unité de température

EK est le signe de la marque de prêt-à-porter Emmanuelle Khanh

E.K., ou E.K. TV est également une chaîne de télévision généraliste qui diffuse exclusivement sur Internet.

 Elin Ek, fondeuse suédoise.
 Lena Ek, député européenne suédoise.
 Mats Ek, danseur et chorégraphe de danse contemporaine suédois.
 Mitsubishi eK, une K-car.

Code